Sligo (plaats), een plaats in Ierland 
 County Sligo, een graafschap van Ierland 
 Sligo Rovers, een Ierse voetbalclub
 Sligo (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania